Высокочастотный заградитель — электротехническое устройство, устанавливаемое в разрыв фазного провода линии электропередачи и обладающее высоким сопротивлением на частоте работы канала ВЧ-связи и низким сопротивлением на промышленной частоте (50 Гц).

Высокочастотные заградители используются для создания высокочастотных каналов связи по высоковольтным линиям электропередач (10, 35-750 кВ) для обеспечения передачи сигналов противоаварийной автоматики, релейной защиты, телефонной связи, телемеханики, промодулированных высокой частотой (24-1000 кГц) по фазному проводу или грозотросу.

ВЧ-заградитель представляет собой высокочастотный фильтр, исключающий (ослабляющий) шунтирующее действие шин подстанций и отпаек линии электропередачи на линейный тракт канала ВЧ-связи. Заградитель состоит из силовой катушки индуктивности с воздушным сердечником (номинальная индуктивность 0,25...2,0 мГн), подключенного параллельно катушке элемента настройки, а также защитного устройства.

Катушка индуктивности представляет собой алюминиевый (либо медный) провод, навитый на одно-, двух- или трех-обмоточную катушку из изолирующего материала.
Элемент настройки позволяет настроить ВЧ-заградитель на разные диапазоны заграждения. Элемент настройки состоит из набора катушек индуктивности, конденсаторов, резисторов. Защитные устройства предназначены для защиты элемента настройки от перенапряжений. В качестве устройства защиты могут выступать ограничитель перенапряжения или разрядник вентильный.

ВЧ-заградитель подвешивается на гирляндах изоляторов на линейных порталах подстанций и на опорах линий электропередачи. При беспортальном заходе заградитель устанавливается на опорном изоляторе, либо на конденсаторе связи.

Высокочастотные заградители предназначены для:
 предотвращения потерь ВЧ сигнала на шинах подстанций и на соседних линиях;
 блокирования ВЧ сигналов от других источников, работающих на соседних линиях с близкими частотами;
 поддержания определенного значения высокочастотных параметров линии электропередачи независимо от схемы распределительного устройства.

Технические характеристики 
Существуют несколько типов заградителей, различающихся по номинальной силе тока, индуктивности и напряжению линий электропередачи. Основные технические характеристики приведены в таблице.

Производители 
Приведены производители ВЧ-заградителей, допущенных к применению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС».

 ООО «АББ», г. Москва. Высокочастотные заградители типа DLTC на номинальные токи 400-4000 А, номинальную индуктивность 0,2-2 мГн.
 ОАО РЭТЗ «Энергия», МО, г. Раменское. Заградители высокочастотные серии ВЗ.
 ООО «Росэнергосервис», г. Ростов-на-Дону. Высокочастотные заградители (ВЗ) для применения на ВЛ напряжением 35-750 кВ серии ВЗ-630-0,5 (ток КЗ 16 кА, 1 с), ВЗ-1250-0,5 (ток КЗ 31,5 кА, 1 с), ВЗ-2000-0,5 (ток КЗ 40 кА, 1 с) климатического исполнения У1, изготавливаемые по ТУ 3414-005-46569277-2000.
 ЗАО «НПП „Электронные информационные системы.“» Высокочастотные заградители серии ВЗ-630-0,5 УХЛ1, ВЗ-630-0,5 УХЛ1 УД, ВЗ-1250-0,5 УХЛ1, ВЗ-1250-1,0 УХЛ1, ВЗ- 2000-0,5 УХЛ1.
 Компания «TRENCH Austria GmbH.» Высокочастотные заградители типа LTP УХЛ1 с номинальным током 460, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 3150, 4000 А.
 ООО «Одесский завод „Нептун“», Украина. Высокочастотные заградители (ВЗ) серии ВЗ-650-0,5 У1 О, ВЗ-1250-0,5 У1 О.

Литература 
 Микуцкий Г. В. Устройства обработки и присоединения высокочастотных каналов. М., «Энергия», 1974, 201 с. [95.1976] УДК 621.372.018.782.3.001.24

 Справочник по проектированию электроэнергетических систем // Под ред. С. Рокотяна и И. М. Шапиро. — М.: Энергия, 1977

 Ишкин В. Х. Агафонов С. С. Справочник по проектированию систем передачи информации в энергетике. М., «Энергоатомиздат» 1991, 262 с. [1] ISBN 5-283-01108-9

См. также 
 АДАСЭ
 Связь по ЛЭП
 ВЧ-связь (энергетика)

Электроэнергетика
Телефония